Osoby o tym nazwisku:
 Antero Manninen – fiński wiolonczelista
 Aulis Manninen – amerykański lekkoatleta
 Hannu Manninen – fiński narciarz
 Hannes Manninen – fiński polityk
 Johanna Manninen – fińska lekkoatletka 
 Juho Manninen – fiński snowboardzista
 Raimo Manninen – fiński narciarz alpejski
 Sakari Manninen – fiński hokeista, olimpijczyk